Bóxer hace referencia a varios artículos:

Perboxer cachorros ros
 Bóxer, raza de perro;

Vestimenta
 Bóxer (calzoncillo), ropa interior  masculina;
 Bóxer slip, calzoncillos más ajustados;

Automoción
 Motor bóxer, un motor en el que los cilindros forman hileras opuestas;
 Peugeot Boxer - Furgoneta grande (Sevel), del fabricante francés Peugeot;
 GTK Boxer, vehículo blindado de combate.

Además
 Levantamiento de los bóxers, rebelión en China en 1900 frente a las potencias coloniales.
 Boxer (álbum), álbum del grupo de indie The National.
 Boxer (Marca), Marca de pegamento creada en 1962 a base de Tolueno y Cloropreno;

Enlaces externos